Hungermühlbach ist ein Gewässername in Bayern:

 Hungermühlbach (Röhrnachmühlbach), linker Zufluss des Röhrnachmühlbachs bei Kleinarmschlag, Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern, der dort linker Oberlauf der Mitternacher Ohe ist
 Hungermühlbach (Schlöglbach), linker Oberlauf des Schlöglbachs (zur Windach vor dem Windachspeicher) bis zum Schlöglhof, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech